Heraletz ist der deutsche Name für 

 Herálec, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Herálec na Moravě, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien